ATIC ist die Abkürzung für:

 Ability To Identify Criteria, die Fähigkeit, relevante Anforderungen in Situationen zu erkennen
 Advanced Technology Investment Company, einer Investmentfirma aus Abu Dhabi
 Advanced Thin Ionization Calorimeter, eine Messvorrichtung für kosmische Strahlungen in der Stratosphäre
 Africa Twin International Connection, einer Honda XRV 650 Africa Twin Fanorganisation
 Air Force Technical Intelligence Center in Dayton, Ohio

Atic ist der Name von:
 Atic Atac, eines Action-Adventure Spiels der Firma Rare für den Sinclair ZX Spectrum

ATIC